Дул:

 Дул (дол) — узбекский и таджикский ударный музыкальный инструмент.
 Дул — одна из двух АЭС Бельгии.
  — населённый пункт в провинции Восточная Фландрия, Бельгия.
 Дул — округ, расположенный в штате Южная Дакота, США.
  — населённый пункт в провинции Банка-Белитунг, Индонезия.